Ganea ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Ganea (* 1992), rumänischer Fußballspieler
 Florin Ganea (1976–2015), rumänischer Fußballspieler
 Horst Ganea (1938–2006), rumäniendeutscher Maler, Grafiker, Karikaturist und Fotograf
 Ioan Viorel Ganea (* 1973), rumänischer Fußballspieler
 Liviu Ganea (* 1988), rumänischer Fußballspieler
 Tudor Ganea (1922–1971), rumänischer Mathematiker